Le Potomac est le nom d'un fleuve de l'est des États-Unis marquant la limite entre Washington et la Virginie. Il a donné son nom à :

Toponyme 
 Potomac, un village situé à l'est du comté de Vermilion dans l'Illinois.
 Potomac, un terme général pour désigner la zone métropolitaine Washington/Maryland.
 , un aéroport situé à Fort Washington dans le Maryland.
 Potomac, une zone non incorporée dans le comté de Montgomery (Maryland).
 Potomac, ancienne ville, aujourd'hui disparue du comté d'Arlington (Virginie).

Autres 
 Patawomeck ou Potomac, tribu amérindienne d'où dérive le nom du fleuve.
 Potomac Park, dans le Maryland.
 Potomac Street, une importante rue du quartier de Georgetown à Washington.
 (1345) Potomac, un astéroïde.
 , nom porté par cinq navires de l'US Navy dont l', ancien yacht présidentiel